Beatuskirche ist der Name von Kirchen, die nach den Heiligen Beatus von Trier oder Beatus benannt sind.

Liste 
 St. Beatus (Koblenz), römisch-katholische Pfarrkirche in Koblenz (1953)
 St. Beat (Beatenberg), römisch-katholische Kirche in Beatenberg, Schweiz (1968)
 St. Beatus (Sensebrücke), römisch-katholische Kapelle bei Flamatt, Schweiz (1602)
 St. Beatus (Thun), christkatholische Kirche in Thun, Schweiz (1840)
 St-Béat (Épône), romanische Pfarrkirche in Épône, Frankreich